Miejscowości w USA:
 Fort Fairfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Fort Fairfield – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook

Gminy w USA:
 Fort Fairfield (ang. Fort Fairfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook